Andrej Lukić (1994) – calciatore croato, di ruolo difensore
 Ilija Lukić (1942) – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato serbo, di ruolo attaccante
 Jovan Lukic, noto come John (1960) – ex calciatore inglese, di origini jugoslave, di ruolo portiere
 Milan Lukić (1967) – militare e assassino seriale jugoslavo
 Miroslav Lukić (1909-1964) –  calciatore jugoslavo, di ruolo difensore
 Saša Lukić (1996) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Slavko Lukić (1989) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Stojan Lukić (1979) – calciatore svedese, di ruolo portiere 
 Vladan Lukić (1970) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo attaccante
 Vojislava Lukić (1987) – tennista, conduttrice televisiva e modella serba
 Žarko Lukić (1983) – calciatore lussemburghese, di ruolo attaccante